Прича́лы может означать:
 Причалы — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 «Причалы» — советский фильм 1987 года.